Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 485 dans le monde.

 Route fédérale 485 en Allemagne
 Route 485 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 485 en France